Alžběta Dolnobavorská (1306 – 25. března 1330) byla rakouská vévodkyně, první manželka vévody Oty zvaného Veselý, nejmladšího ze synů římského krále Albrechta I.

Svatba dcery dolnobavorského vévody se synem dynastie habsburské se uskutečnila během roku 1325. Alžběta porodila Otovi dva syny – Fridricha a Leopolda. Zemřela pět let po svatbě na otravu jídlem a je pohřbena v cisterciáckém klášteře Neuberg v Mürztalu ve Štýrsku, který založil její manžel Ota.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 

Alžběta Dolnobavorská
Rakouské vévodkyně
Štýrské vévodkyně
Pohřbení v klášteře Neuberg
Narození v roce 1306
Úmrtí 25. března
Úmrtí v roce 1330
Ženy